Una norma sismorresistente es un código de cumplimiento obligado u opcional que trata sobre la prevención y el cálculo de acciones sísmicas.

 España
 Norma de Construcción Sismorresistente;